Gizałki – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gizałki
 Gizałki – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim
 Gizałki – dawna gromada
 Gizałki – zlikwidowany przystanek kolejowy w Gizałkach, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Gizałki-Las, Giżałki